Cuniculus, un genre qui regroupe des rongeurs appelés pacas ;
 Cuniculus, un canal de déversion de l'eau, souvent utilisée dans l'Italie antique.
 Couramment un conduit souterrain, souterrain, cavité souterraine, conduit, cavité, creux, galerie de mine, mine, sape.